Cazes ist der Familienname folgender Personen:

 Henrique Cazes (* 1959), brasilianischer Cavaquinhospieler, Komponist, Arrangeur und Radiomoderator
 Jean-Louis Cazes (* 1951), französischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Caze